Zé Pequeno, un criminel brésilien durant les années 70-80, représenté dans le film La Cité de Dieu.
 Ze Pequeño, un groupe de reggaeton et de variété français dont le nom est inspiré du personnage.